Schwerdfeger est un patronyme porté par plusieurs personnalités.

 Jean-Ferdinand Schwerdfeger (1734-1818), ébéniste français d'origine allemande.
 Johann Schwerdfeger (1914-), sous-officier allemand, récipiendaire de nombreuses récompenses lors de la Seconde Guerre mondiale dont la Croix de chevalier de la Croix de fer avec feuilles de chêne.

Homonymie de patronyme